У Липовецькому районі Вінницької області під обліком перебуває 49 пам'яток археології.

Джерело 
Пам'ятки Вінницької області

Липовецький район
Липовецького району